Brlog je lahko:

 brlog - domovanje živali

Naselje v Sloveniji 

 Brlog - Občina Krško
 Brlog - Občina Velike Lašče

Naselje v tujini 

 Brlog (Hrvaška)
 Brlog Ozaljski (Hrvaška)
 Brlog (Srbija)